3 miejscowości w Polsce: 
 Ignatki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny
 Ignatki-Kolonia część wsi Ignatki (powiat białostocki) 
 Ignatki-Osiedle – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny 
 Ignatki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki